

Patronyme 

 Audrey Wasilewski (1967 - ), actrice américaine spécialisée dans le doublage ;
 Marcin Wasilewski  (1975 - ), pianiste de jazz polonais ;
 Tomasz Wasilewski, (1980 - ), réalisateur polonais ;
 Marcin Wasilewski (1980 - ), footballeur international polonais ;
 Pawel Tomasz Wasilewski, alias Paul Wesley (1982 - ), acteur, réalisateur et producteur américain.

Patronyme polonais